

Persone 
Abram Fëdorovič Ioffe (1880-1960) – fisico sovietico
Adol'f Abramovič Ioffe (1883-1927) – rivoluzionario e diplomatico sovietico

Astronomia 
5222 Ioffe – asteroide della fascia principale